Halsbandkotinga ist der Name folgender Vögel:

 Südliche Prachtkotinga (Cotinga maculata)
 Türkisblaue Kotinga (Cotinga cayana)